

Anno 
 760 o 760 a.C.

Codici 
 760 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Goethe Link Observatory, a Brooklyn, nella Contea di Morgan (Indiana), degli USA

Matematica 
 760 – numero